The Definitive Rock Collection – raccolta dei Dokken pubblicata nel 2006
The Definitive Rock Collection – raccolta dei White Lion pubblicata nel 2007